Le Lithium, l'élément chimique de symbole Li et de numéro atomique 3 ;
 Le sel de lithium, un traitement thymorégulateur, utilisé en psychiatrie ;
 Le Lithium, un hyménoptère, genre de la famille des crabronidae.

Musique 
 Lithium, un label discographique français ;
 Lithium, une chanson de Nirvana figurant sur l'album Nevermind ;
 Lithium, une chanson d'Evanescence figurant sur l'album The Open Door.

Toponyme 
 Lithium, un village inactif du comté de Perry, dans le Missouri, aux États-Unis.

Homonymie de titre